Loe zu Wissen ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens August von Loe zu Wissen (1767–1814), Domherr in Münster, Hildesheim und Lüttich
 Franz Karl von Loe zu Wissen (1720–1795), Domherr in Münster